Jocs Olímpics d'Hivern de 1928
 Jocs Olímpics d'Hivern de 1948